deputat (ekonomia)
 deputat (I Rzeczpospolita) – deputat trybunalski
osoby o nazwisku „Deputat”:
 Marek Deputat (ur. 1964) – polski biegacz długodystansowy